Андерс Торстенссон (ум. 1674) — шведский инженер-строитель.
 Андерс Торстенссон (1641—1686) — шведский государственный деятель, член Тайного совета, генерал-губернатор Эстляндии 1674—1681.
 Клас Торстенссон (род. 1951) — шведско-голландский композитор
 Конни Торстенссон (род. 1949) — шведский футболист
 Линнея Торстенссон (род. 1983) — шведская гандболистка, выступала за женскую сборную Швеции по гандболу.
 Леннарт Торстенсон (1603—1651) — шведский полководец, участник Тридцатилетней войны.
 Оса Торстенссон (род. 1958) — шведский политик и член Центристской партии

См. также 
 Торстейнссон
 Торстенссон